Max Isserlin ist der Name folgender Personen:

* Max Isserlin (Mediziner, 1874), deutscher Mediziner
 Max Isserlin (Mediziner, 1879), deutscher Mediziner